Friedrich Hochbaum (1894-1955), un général allemand ;
 Robert Hochbaum (1954-), personnalité politique allemande ; 
 Werner Hochbaum (1899-1946), un réalisateur et producteur allemand.

Patronyme allemand